Husemann ist der Familienname folgender Personen:

 August Husemann (1833–1877), deutscher Chemiker und Apotheker
 Carl Husemann (1898–1987), deutscher Kulturtechniker
 Elfriede Husemann (1908–1975), deutsche Chemikerin
 Friedrich Husemann (1887–1959), deutscher anthroposophischer Arzt
 Fritz Husemann (1873–1935), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Gerd Husemann (1921–1990), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Gottfried Husemann (1900–1972), deutscher Anthroposoph und Mitbegründer der Christengemeinschaft
 Klaus Husemann (* 1942), deutscher Hochschullehrer für Verfahrenstechnik und Politiker (CDU) 
 Maria Husemann (1892–1975), deutsche Sekretärin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Marta Husemann (1913–1960), deutsche Schauspielerin
 Susanne Husemann (* 1962), deutsche Malerin
 Theodor Husemann (1833–1901), deutscher Pharmakologe, Mediziner und Hochschullehrer
 Tobias Husemann (* 1970), deutscher Puppenspieler und Puppenbauer
 Walter Husemann (1903–1943), kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Hüsemann
 Hosemann
 Husmann
 Haus Husemann